Heads or Tails – cortometraggio del 1922 diretto da Al Ira Smith
Heads or Tails – film canadese del 1981 con Lies Franken
Heads or Tails – cortometraggio del 1995 diretto da Michael Selditch